Maizuru peut désigner :
 la ville de Maizuru au Japon ;
 le Maizuru, un train reliant Kyoto à Maizuru.